Александров, Григорий: Александров, Григорий Алексеевич (1902—1981) — советский генерал-майор авиации.
 
 Александров, Григорий Николаевич (ум. 1881) — русский писатель, статский советник.
 Александров, Григорий Семёнович (1904—1990) — советский оператор и режиссёр, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.